Lawrence Dundas (1710–1781) – brytyjski szlachcic i polityk, parlamentarzysta z Richmond, Lanark Burghs, Newcastle-under-Lyme i Edinburgh, 1. baronet Dundas of Kerse
 Lawrence Dundas (1766–1839) – brytyjski arystokrata i polityk, parlamentarzysta z Richmond, Cambridge University i York, 1. hrabia Zetland, 2. baron Dundas
 Lawrence Dundas (1844–1929) – brytyjski arystokrata i polityk, lord namiestnik Irlandii, parlamentarzysta z Richmond, 1. markiz Zetland, 3. hrabia Zetland
 Lawrence Dundas (1876–1961) – brytyjski arystokrata i polityk, minister w kilku rządach, gubernator Bengalu, 2. markiz Zetland
 Lawrence Dundas (1908–1989) – brytyjski arystokrata i tenisista, 3. markiz Zetland
 Lawrence Mark Dundas (ur. 1937) – brytyjski arystokrata, 4. markiz Zetland

Zobacz też 
 Robert Lawrence Dundas (1780–1844) – brytyjski polityk i generał